Renholding ist der Ortsname von

 Renholding (Aicha vorm Wald), Ortsteil der Gemeinde Aicha vorm Wald, Landkreis Passau, Bayern
 Renholding (Windorf), Ortsteil des Marktes Windorf, Landkreis Passau, Bayern